Одон Великопольский (Познанский, Мешкович) (, между 1141 и 1149 — 20 апреля 1194) — князь Великопольский (1179—1182), Познанский (только в землях к югу от реки Обра) (1182—1193) и Калишский (1193—1194).

Биография 
Одон был старшим сыном князя Великопольского Мешко III Старого и его первой жены Елизаветы Венгерской. Впервые он появляется в исторических хрониках в 1161 году, когда упоминается среди участников сейма в Ленчице.

В 1177 году Одон присоединился к восстанию малопольской знати против его отца, Мешко III Старого, с 1173 года также занимавшего трон князя-принцепса Польши. Причиной недовольства Одона был фаворитизм, который Мешко III проявлял к детям от своего второго брака. Кроме того, князь-принцепс пытался заставить Одона стать священником, чтобы исключить его из числа наследников. Для других повстанцев причиной было суровое и диктаторское правительство Мешко III. Одона поддержали краковский епископ Гедко, его двоюродный брат Болеслав I Долговязый и дядя Казимир II Справедливый. Казимир II Справедливый достаточно легко завладел Сеньориальным уделом и был провозглашен новым князем-принцепсом Польши, но в Великой Польше война продолжалась два года. В 1179 году Мешко III все же потерпел поражение и бежал сначала в Рацибуж под защиту своего племянника и тезки князя Мешко I Плясоногого, а затем за границу. Одон занял всю Великую Польшу и был провозглашен ее князем.

В 1181 году Мешко III вернулся в Польшу. Заручившись помощью своего зятя Богуслава I Померанского, ему удалось завоевать восточные великопольские земли Гнезно и Калиш, которые в то время входили в состав Сеньориального удела. Вскоре после этого Мешко III также удалось вернуть западную часть Великой Польши (Познанское княжество), а Одон был оттеснен на земли к югу от реки Обра. В 1182 году было достигнуто официальное примирение между отцом и сыном. Мешко III вернул себе всю Великую Польшу, а Одону была выделена в самостоятельное управление часть Познанского княжества, состоявшая из земель, расположенных южнее реки Обра.

В 1191 году Мешко III передал Калишское княжество своему младшему сыну Мешко, еще ранее другой его сын Болеслав получил Куявию, которую Мешко III захватил и отделил от Мазовии. 

Спустя два года, 2 августа 1193 года умер Мешко Калишский, и Мешко III передал Одону Калишское княжество, забрав земли к югу от Обры. О правлении Одона в Калише известно мало, кроме того факта, что он основал монетный двор, где были найдены монеты с надписью Odon Dux («князь Одон»).

Одон Великопольский умер 20 апреля 1194 года в Познани и был похоронен там же в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. После смерти Одона его трехлетнему сыну Владиславу была формально выделена ранее принадлежавшее его отцу часть Познанского княжества южнее реки Обра, опеку над ним принял дядя Владислав III Тонконогий. Калишское княжество Мешко III Старый забрал себе.

Брак и дети 
Одон был женат на Вышеславе Ярославне, дочери князя галицкого Ярослава Владимировича Осмомысла (согласно ряду источников, его сына Владимира). Точная дата заключения брака неизвестна. Предполагается, что он был заключён после 1184 года.. Дети от этого брака:

 Владислав Одонич (1190 – 1239), князь познанский, калишский и гнезненский
 Рыкса (? - после 1238)

Также детьми Одона Великопольского предположительно считаются:
 Одон, епископ Магдебурга 
 Евфросиния (? - после 1235), супруга герцога Померелии-Гданьска Святополка II Великого

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Miroslav Marek Генеалогия Великопольских Пястов
 Charles Cawley POLAND, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy
 https://web.archive.org/web/20130615065104/http://www.allmonarchs.net/poland/mieszko_iii.html

Великопольские Пясты
Правители Европы XII века